Manuel Molina Valero (Huelva, 1991), futbolista andalús.
 Manuel Molina Conejero (València, 1900 - Paterna, 1939), polític i sindicalista valencià.
 Manuel Molina Jiménez (Ceuta, 1948 - San Juan de Aznalfarache, 2015), cantaor espanyol.